Понятието корен може да се отнася до:
 корен, част от растение
 радикал (математика), знак за действие коренуване в математиката
 корен (математика), решение на уравнение
 корен (морфология), част от думата
 Корен (село), село в България